Križanka vsot (tudi kakuro) je vrsta logične uganke. Gre za številsko križanko, ki spominja na običajne križanke, le da so namesto črk uporabljena števila. Podobno kot sudoku je bila uganka najprej zelo razširjena na Japonskem, v letu 2005 pa se je razširila po svetu. Uganke objavljajo mnogi časopisi, v Sloveniji od novembra 2005 tudi Slovenske novice. Sicer pa je bila objavljena prvič že leta 2000 pod imenom »križanka vsot« in se je pojavila v reviji Logika in razvedrilna matematika. Na Japonskem križanki vsot rečejo kakro (カックロ).

Uganka križanka vsot je NP-kompletna.

Pravila 
Podobno kot pri običajni križanki so podani opisi, ki pomenijo vsoto števil v vrstici ali stolpcu. Dovoljena števila so enomestna, različna od nič. V vsoti se posamezna števila ne smejo ponoviti. Rešitev mora biti enolična.

Možne vsote 
Za nekatere vsote lahko pri danem številu seštevancev dobimo le eno kombinacijo števil, seveda pa ne poznamo vrstnega reda.

Zunanje povezave 
v angleščini:
 Navodila na Nikoli.com 
 Pravila na Puzzle Japan
 Navodila 
 kakurolive.com  Igranje na spletu
 kakuroweb.com Igranje na spletu
 kakuro.com Dnevne uganke
 yoogi.com Prosti program za igro 

Logične uganke